Velika nagrada Belgije 1977 je bila sedma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1977. Odvijala se je 5. junija 1977.

Dirka 

|-
! 1
| 6
|  Gunnar Nilsson
| Lotus-Ford
| 70
| 1:55:05,71
| 3
| 9
|-
! 2
| 11
|  Niki Lauda
| Ferrari
| 70
| + 14,19 s
| 11
| 6
|-
! 3
| 3
|  Ronnie Peterson
| Tyrrell-Ford
| 70
| + 19,95 s
| 8
| 4
|-
! 4
| 19
|  Vittorio Brambilla
| Surtees-Ford
| 70
| + 24,98 s
| 12
| 3
|-
! 5
| 17
|  Alan Jones
| Shadow-Ford
| 70
| + 1:15,47
| 17
| 2
|-
! 6
| 8
|  Hans Joachim Stuck
| Brabham-Alfa Romeo
| 69
| +1 krog
| 18
| 1
|-
! 7
| 1
|  James Hunt
| McLaren-Ford
| 69
| +1 krog
| 9
|  
|-
! 8
| 4
|  Patrick Depailler
| Tyrrell-Ford
| 69
| +1 krog
| 5
|  
|-
! 9
| 25
|  Harald Ertl
| Hesketh-Ford
| 69
| +1 krog
| 25
|  
|-
! 10
| 27
|  Patrick Nève
| March-Ford
| 68
| +2 kroga
| 24
|  
|-
! 11
| 34
|  Jean-Pierre Jarier
| Penske-Ford
| 68
| +2 kroga
| 26
|  
|-
! 12
| 18
|  Larry Perkins
| Surtees-Ford
| 67
| +3 krogi
| 23
|  
|-
! 13
| 31
|  David Purley
| LEC-Ford
| 67
| +3 krogi
| 20
|  
|-
! 14
| 37
|  Arturo Merzario
| March-Ford
| 65
| +5 krogov
| 14
|  
|-
! NC
| 33
|  Boy Hayje
| March-Ford
| 63
| +7 krogov
| 27
|  
|-
! Ods
| 20
|  Jody Scheckter
| Wolf-Ford
| 62
| Motor
| 4
|  
|-
! Ods
| 2
|  Jochen Mass
| McLaren-Ford
| 39
| Trčenje
| 6
|  
|-
! Ods
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Matra
| 32
| Motor
| 10
|  
|-
! Ods
| 22
|  Clay Regazzoni
| Ensign-Ford
| 29
| Motor
| 13
|  
|-
! Ods
| 12
|  Carlos Reutemann
| Ferrari
| 14
| Trčenje
| 7
|  
|-
! Ods
| 24
|  Rupert Keegan
| Hesketh-Ford
| 14
| Trčenje
| 19
|  
|-
! Ods
| 16
|  Riccardo Patrese
| Shadow-Ford
| 12
| Trčenje
| 15
|  
|-
! Ods
| 10
|  Ian Scheckter
| March-Ford
| 8
| Trčenje
| 21
|  
|-
! Ods
| 28
|  Emerson Fittipaldi
| Fittipaldi-Ford
| 2
| El. sistem
| 16
|  
|-
! Ods
| 5
|  Mario Andretti
| Lotus-Ford
| 0
| Trčenje
| 1
|  
|-
! Ods
| 7
|  John Watson
| Brabham-Alfa Romeo
| 0
| Trčenje
| 2
|  
|-
! DNQ
| 36
|  Emilio de Villota
| McLaren-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 9
|  Alex Ribeiro
| March-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 35
|  Conny Andersson
| BRM
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 38
|  Bernard de Dryver
| March-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 39
|  Hector Rebaque
| Hesketh-Ford
|  
|  
|  
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Gunnar Nilsson 1'27.540

Formula 1 sezona 1977
1977